Уинчестър може да се отнася за:
 Градове
 Уинчестър, Англия
 В Съединените щати
 Уинчестър (Айдахо)
 Уинчестър (Вирджиния)
 Уинчестър (Индиана)
 Уинчестър (Кентъки)
 Уинчестър (Кънектикът)
 Уинчестър (Масачузетс)
 Уинчестър (Невада)
 Оливър Уинчестър – оръжеен производител от САЩ
 Уинчестър рипийтинг армс компани – оръжейна фирма, основана от Оливър Уинчестър
 Уинчестър - вид пушка, производство на Уинчестър рипийтинг армс компани
 Уинчестър – кодово наименование за запаметяващата система IBM 3340, станала впоследствие нарицателно (уинчестър диск) за твърдите дискове през 80-те години на XX век.